Dvouhra juniorů Australian Open 2022 probíhala ve druhé polovině ledna 2022. Do singlové soutěže melbournského tenisového grandslamu v Melbourne Parku nastoupilo šedesát čtyři hráčů splňujících kritéria juniorské kategorie. V roce 2021 junioři nehráli kvůli pandemii covidu-19. Obhájce titulu z roku 2020, 19letý Francouz Harold Mayot, již nebyl věkově způsobilý ke startu mezi juniory. Na divokou kartu zasáhl do mužské kvalifikace, v níž na úvod podlehl krajanu Quentinu Halysovi.

V juniorské dvouhře zvítězil třetí hráč světa, nejvýše nasazený 17letý Američan Bruno Kuzuhara, který ve finále zdolal o rok mladší českou turnajovou čtyřku a světovou šestku Jakuba Menšíka poměrem 7–6, 6–7 a 7–5. Po bitvě trvající 3 hodiny a 43 minut za vysokých teplot, byl Menšík z dvorce odvezen na kolečkovém křesle. Vyčerpaného Čecha v závěru postihli silné křeče. Předposlední výměnu za stavu 5–6 a 15:30 nestihl rozehrát v limitu 25 sekund a byl penalizován ztrátou prvního servisu. Nezdařený druhý servis znamenal dvojchybu. Po dalším varování, neschopen koordinace pohybů, se dopustil druhé dvojchyby, kterou duel uzavřel. 

Kuzuhara se v otevřené éře stal čtvrtým americkým šampionem soutěže po Roddickovi, Youngovi a Kordovi z roku 2018. Na Australian Open získal double, když jako první od Jiřího Veselého v roce 2011 vyhrál i juniorku čtyřhry.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

juniorů dvouhra
Juniorský tenis v roce 2022